King of the Ring 2019 è stata la ventunesima edizione dell'omonimo torneo di wrestling organizzato dalla WWE.

Il torneo si è svolto tra il 19 agosto e il 16 settembre 2019, con la finale che si è disputata durante la puntata di Raw alla Thompson-Boling Arena di Knoxville.

Struttura del torneo

Note 

2019
Wrestling nel 2019